Deszczno est le nom :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Deszczno, dans le powiat de Gorzów
 du ville de Deszczno, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme